Золотий м'яч 2018 — 63-тя щорічна церемонія вручення премії найкращому футболісту у світі 2018 року. Переможці були оголошені 3 грудня 2018 року. Крім цього вперше у своїй історії була вручена премія «Золотого м'яча для жінок» і Трофей Копа, якими були нагороджені найкраща футболістка світу і найкращий молодий футболіст до 21 року відповідно.

Список 
Номінанти були анонсовані 9 жовтня 2018.

Золотий м'яч серед жінок

Трофей Копа

Див.також 
 Золотий м'яч
 Золотий м'яч (жінки)
 Нагороди ФІФА для найкращих 2018

Посилання 

Золотий м'яч
Грудень 2018
2018 у футболі